Taizé je název, jenž může znamenat:

 Taizé (Saône-et-Loire) – malé městečko v departementu Saône-et-Loire ve francouzském Burgundsku
 Komunita Taizé – náboženské ekumenické společenství (se sídlem v Taizé)
 Taizé (Deux-Sèvres) – sídlo v departementu Deux-Sèvres 
 Taizé-Aizie – sídlo v departementu Charente